Viktoriakirche bzw. Victoriakirche steht für:
 Maria-Victoria-Kirche, zahlreiche Kirchen mit dem Patrozinium der Muttergottes
 Victoria-von-Rom-Kirche (Chiesa di Santa Vittoria) nach der Märtyrerin von Rom, Italien
 Victoria-von-Córdoba-Kirche (Iglesia de Santa Victoria) nach der Märtyrerin von Córdoba, Spanien
 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Kirche, ev. Himmelfahrtkirche in Jerusalem
 Viktoriakyrkan, Kirchen in Schweden nach der Königin Viktoria von Baden
 Schwedische Kirche (Berlin), nach der Königin Viktoria von Baden

Siehe auch:
 Viktoriaspitalkapelle